

Ясьона — село в гміні Здзешовіце Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Ясьона — село в гміні Любжа Прудницького повіту Опольського воєводства
 Ясьона — село в гміні Левін-Бжеський Бжезького повіту Опольського воєводства
 Ясьона — село в гміні Зброславіце Тарноґурського повіту Сілезького воєводства